Auflegen bezeichnet:

 die Beendigung des Gesprächs beim Telefonieren
 das Anschließen bestimmter Hardware-Kabel (auch „Patchen“), siehe Patchkabel
 den Druck mehrerer Exemplare in einem Druckvorgang, z. B. von Büchern, siehe Auflage einer Publikation
 das Abspielen einer Schallplatte
 die Tätigkeit der Musikpräsentation des Discjockey 
 das Auf-Kiel-Legen eines Schiffes, siehe Helling
 das zeitweilige Außerbetriebnehmen eines Schiffes, siehe Auflieger (Schifffahrt)
 ein Fertigungsverfahren der Gruppe Fügen, siehe Zusammensetzen

Siehe auch:

 Nicht auflegen! – ein US-amerikanischer Thriller (2002)
 Aufgelegt! – ein US-amerikanischer Spielfilm (2000)